Busch es un apellido de origen alemán, que ha sido llevado por las siguientes personas:

Artistas 
 Adolf Busch (1891–1952), violinista; 
 Ernst Busch (1900–1980, cantante y actor;
 Eva Busch (1909–2001), cantante popular y de cabaret;
 Fritz Busch (1890–1951), director de orquesta;
 Hermann Busch (1897–1975), violonchelista, y
 Wilhelm Busch (1832-1908), historietista.

Deportistas 
 Kyle Busch (* 1985), piloto de automóviles.

Políticos 
 Germán Busch Becerra (1904–1939), Presidente de su país.

Militares 
 Jorge Martínez Busch (1936-2011), almirante y senador chileno.